Abecedarij je abecedni popis svih naslova članaka enciklopedičkog djela. Uz abecedarij koristi se i termin abecedar. Abecedarij je osnova je za organizaciju rada na enciklopedičkom djelu, pa njegova izrada prethodi radu na člancima. Stoga sadrži i procijenjen opseg članaka uz pojedine natuknice, njihovu pripadajuću struku, te dopunske sadržaje.

Izrada abecedarija obuhvaća:
 određivanje opsega djela,
 podjela sadržaja na skupine, struke i članke,
 dodjeljivanje opsega pojedinim skupinama,
 dodjeljivanje opsega pojedinim člancima,
 određivanje slijepih natuknica,
 definiranje dopunskih sadržaja.

Razlikujemo abecedarij za enciklopedijsko djelo općeg karaktera i abecedarij struke, u kojem je sadržaj ograničen na određenu struku.

Sljedeća tablica prikazuje izvadak iz abecedarija tehničkih struka za slovo t jedne hrvatske opće enciklopedije.

Prevođenje termina 

U drugim jezicima termin abecedarij se ne odnosi na isti pojam.
U engleskom (eng. abecedarium, abecedary ) i njemačkom (das Abecedarium, das Abecedar , termin abecedarij se najčešće odnosi na natpis koji prikazuje sva slova alfabeta. 
Razlikujemo i termin abecedar, odnosno abecedarijus (eng. abecedarius , njem. das Abecedarius, der Abecedar )koji pripada u područje književnosti i odnosi se na vrstu priče ili pjesme u kojoj svaki redak počinje slovom abecede, od prvoga do zadnjega.

Povezani članci 
azbučnik
abecedno redanje
članak (enciklopedijski)
enciklopedija
enciklopedika
glosar
indeks → kazalo
kazalo
natuknica (enciklopedijska)
uputnica

Enciklopedistika